Эльменхорст () — коммуна в Германии, ганзейский город, расположен в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Бад-Доберан. Подчиняется управлению Варнов-Вест. Население составляет 4196 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 12,05 км². Официальный код — 13 0 51 019.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Мекленбурга-Передней Померании